Höfern () ist ein Ortsteil der Gemeinde Maria Saal. Die Ortschaft mit  Einwohnern (Stand ) liegt rechts der Glan am Übergang des Zollfeldes ins Glantaler Bergland, am Fuße des Tanzenberges. Unmittelbar westlich verläuft die Gemeindegrenze zu St. Veit an der Glan (KG Tanzenberg).

Belege

Maria Saal
Ort im Bezirk Klagenfurt-Land